George Grant (soldat) (1834-1876), sergent dans les affrontements contre les Indiens des Plaines, médaillé d'honneur ;
 George Monro Grant (1835-1902), principal canadien de l'Université Queen's à Kingston (grand-père du philosophe) ;
 George McInvale Grant (1897-1982), membre américain du Congrès de l'état d'Alabama ;
 George Copeland Grant dit Jackie Grant (1907-1978), joueur de cricket trinidadien ;
 George Grant (philosophe) (1918–1988), George Parkin Grant, philosophe et commentateur politique canadien ;
 George Grant (politicien) (1924–1984), député travailliste britannique ;
 George Grant (auteur), auteur, essayiste, historien, pasteur et éducateur de Franklin au Tennessee ;
 George Grant (baseball), lanceur dans les années 1920 et 1930 ;
 George Gtant (chanteur), chanteur doo-wop avec The Castelles.